Гран-при Германии 1979 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1979 года. Автогонки прошли 29 июля 1979 года на трассе Хоккенхаймринг в ФРГ.

Жан-Пьер Жабуи в очередной раз не смог воспользоваться преимуществом поула и проиграл старт, а позже сошёл из-за разворота. Алан Джонс лидировал со старта до финиша и принёс своей команде вторую победу подряд, а финишировавший вторым Регаццони обеспечил «Уильямсу» двойной подиум.

Квалификация

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме